Мортимор () — английская фамилия.

Известные носители 
 Мортимор, Джон (1934—2021) — английский футболист и тренер.
 Мортимор, Малкольм (род. 1953) — барабанщик и перкуссионист.